es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como defensa.

Trayectoria

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 

 Ficha de Koichi Togashi en J. League 

Personas de la prefectura de Kanagawa
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Tokyo Verdy
Futbolistas del Yokohama Flügels
Futbolistas del Hokkaido Consadole Sapporo